Всё к лучшему (фильм, 1997) — короткометражный фильм 1997 года азербайджанского режиссёра Вагифа Мустафаева
 Всё к лучшему (фильм, 2010) — американский фильм 2010 года. В главной роли — Патрик Уилсон
 Всё к лучшему (телесериал) — американский телесериал 2016 года. В главной роли — Памела Эдлон